Okręty US Navy o nazwie USS "Blakely":
 Pierwszy "Blakely" (TB-27) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1904. Jego nazwa została zmieniona w 1918 by zwolnić ją dla niszczyciela. Wycofany ze służby w 1919.
 Drugi "Blakeley" (DD-150) był niszczycielem typu Wickes. Był w służbie, z przerwami, w latach 1919-1945.
 Trzeci "Blakely" (FF-1072) (wcześniej DE-1072) był fregatą typu Knox. Był w służbie w latach 1970-1991.

 Zobacz też USS "J. R. Y. Blakely" (DE-140)

Blakely